On sait pas s'aimer est un album compilation de Sheila sorti en 2007 en CD.

Liste des titres 
 Toutes ces vies
 On sait pas s'aimer
 Le Tam-tam du vent
 Comme aujourd'hui
 Jeanie
 Fragile
 On s'dit plus rien
 Guerrier Massaï
 Your love is good
 Les Rois mages
 Dans le regard des gens
 Annie
 Je serai toujours là
 Le film à l'envers
 J'aurais voulu
 Tangue Au
 Mr Vincent
 Juste comme ça
 S'envoler
 Vivre mieux

Production 

 CD  contenant 20 titres, Warner Rhino 5051442137521, date de sortie : mai 2007.

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 2007